Bessé est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).
 Bessé-sur-Braye est une commune française, située dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire. 
 Bessé (Maine-et-Loire), ancienne commune française, maintenant intégrée dans la commune de Saint-Georges-le-Thoureil.

Personnalité 
 Henri de Bessé de la Chapelle